Bobolin ist der deutsche Name zweier polnischer Dörfer in der Woiwodschaft Westpommern:
 Bobolin (Darłowo) (Böbbelin, Kreis Schlawe/Pommern)
 Bobolin (Kołbaskowo) (Boblin, Kreis Randow/Pommern, 1939–1945 Kreis Ueckermünde/Pommern)